Мезони́н:
 Мезонин — полуэтаж над средней частью жилого дома.
 «Мезонин» — российский журнал.  
 Складской мезонин — стеллажная конструкция.
 Мезонинная плата — в электронике: плата, вставляемая в основную плату-носитель.

См. также 
 Mezzanine